Jan Kazimierz Pac (zm. 1696/1697) – chorąży nadworny litewski
 Jan Kazimierz Pac (zm. 1653) – pisarz wielki litewski, poseł do Moskwy